Там вдали, за рекой:
 «Там вдали, за рекой» — популярная советская песня (текст — Николай Кооль; музыка — Александр Александров). 
 «Там вдали, за рекой» — фильм 1975 года, режиссёр Михаил Ильенко (киностудии им. А. Довженко).
 «Там, вдали, за рекой…» — телефильм 1971 года (Беларусьфильм).
 «Там вдали, за рекой» — рассказ Юрия Коринца.
 «Там вдали, за рекой» — рассказ Юзефа Принцева.
 «Там, вдали, за рекой…» — рассказ Андрея Лазарчука.